Figuerola puede referirse a:

 Figuerola del Camp.
 Figuerola de Meyá.
 Figuerola de Orcau.